Der Rio Ave FC ist der am 6. Mai 1939 gegründete und nach dem Fluss Ave benannte portugiesische Fußballverein, der in Vila do Conde, im Norden Portugals, beheimatet ist. Seine Heimspiele bestreitet der Club im Estádio dos Arcos.

Geschichte 
Größter Erfolg ist das Erreichen des Pokalfinales 1984, das gegen den FC Porto mit 1:4 Toren verloren ging. In der Saison 2007/08 stieg Rio Ave in die 1. Liga, die Primeira Liga, auf.

2014 erreichte man zum zweiten Mal das Pokalfinale und verlor es gegen Benfica Lissabon mit 0:1. Damit trat Rio Ave als Pokalfinalist bei der UEFA Europa League 2014/15 an. In der Qualifikationsrunde setzte sich Rio Ave gegen IFK Göteborg durch, bei den Play-offs gegen einen weiteren schwedischen Verein, IF Elfsborg. In der anschließenden Gruppenphase des Wettbewerbs wurde Rio Ave nur Vierter hinter Dynamo Kiew, Aalborg BK und Steaua Bukarest und schied aus. Gleichwohl war dies der größte internationale Erfolg des Vereins.

Spieler 
  Paulinho Santos (1988–1989) Jugend, (1989–1992) Spieler

Weblinks 

 Website des Rio Ave FC

Portugiesischer Fußballverein
Sport (Vila do Conde)
Gegründet 1939